A Szűz Mária neve templom egyértelműsítő lap segít eligazodni a hivatalosan felszentelt templom név és a helyi elnevezés között.

 Szűz Mária neve templom (Balatonszölös)
 Szűz Mária neve templom (Bánhorváti)
 Boldogságos Szűz Mária neve templom (Baracs)
 Szűz Mária neve templom (Bázakerettye)
 Szűz Mária neve templom (Belezna)
 Szűz Mária neve templom (Biatorbágy)
 Szűz Mária neve templom (Bodrog)
 Szűz Mária neve templom (Bőny)
 Szűz Mária neve templom (Bükkmogyorósd)
 Diósgyőri római katolikus templom - Szűz Mária neve templom (Diósgyőr)
 Szűz Mária neve templom (Egerszalók)
 Szűz Mária neve templom (Golop)
 Szűz Mária neve templom (Hedrehely)
 Szűz Mária neve templom (Hegyközcsatár)
 Szűz Mária neve templom (Inárcs)
 Szűz Mária neve templom (Iszkáz)
 Szűz Mária neve templom (Jászberény)
 Szűz Mária neve templom (Kacorlak)
 Szűz Mária neve templom (Kaposmérő)
 Szűz Mária neve templom (Kaposszerdahely)
 Szűz Mária neve templom (Kishuta)
 Szűz Mária neve templom (Kisújszállás)
 Szűz Mária neve templom (Kiszsidány)
 Szűz Mária neve templom (Komárom)
 Szűz Mária neve templom (Köröstarján)
 Szűz Mária neve templom (Kövegy)
 Szűz Mária neve templom (Kraszna)
 Szűz Mária neve templom (Krasznokvajda)
 Szűz Mária neve templom (Lovas)
 Szűz Mária neve templom (Magyarbánhegyes)
 Szűz Mária neve templom (Marosjára)
 Szűz Mária neve templom (Miksi)
 Szűz Mária neve templom (Miskolc)
 Szűz Mária neve templom (Mogyorósbánya)
 Szűz Mária neve templom (Nagycsécs)
 Szűz Mária neve templom (Nagyrozvágy)
 Szűz Mária neve templom (Nemeshany)
 Szűz Mária neve templom (Novajidrány)
 Szűz Mária neve templom (Onga)
 Szűz Mária neve templom (Páhi)
 Szűz Mária neve templom (Pápateszér)
 Szűz Mária neve templom (Parádsasvár)
 Szűz Mária neve templom (Patosfa)
 Szűz Mária neve templom (Piliscsaba)
 Szűz Mária neve templom (Poroszló)
 Szűz Mária neve templom (Porrogszentkirály)
 Szűz Mária neve templom (Sajóvámos)
 Szűz Mária neve templom (Sárbogárd)
 Szűz Mária neve templom (Solymár)
 Szűz Mária neve templom (Somogyudvarhely)
 Szűz Mária neve templom (Szabadegyháza)
 Szűz Mária neve templom (Szabás)
 Szűz Mária neve templom (Szendrőlád)
 Szűz Mária neve templom (Szigliget)
 Szűz Mária neve templom (Taliándörögd)
 Szűz Mária neve templom (Tatabánya)
 Szűz Mária neve templom (Töltéstava)
 Szűz Mária neve templom (Tormásliget)
 Szűz Mária neve templom (Tornyosnémeti)
 Szűz Mária neve templom (Torony)
 Szűz Mária neve templom (Tótvázsony)
 Szűz Mária Szent neve templom - Szűz Mária neve templom (Újkígyós)
 Szűz Mária neve templom (Várkesző)
 Szűz Mária neve templom (Veszprém)
 Szűz Mária neve templom (Zalaegerszeg)
 Szűz Mária neve templom (Zalaszabar)
 Szűz Mária neve templom (Zimány)

Források 

 miserend.hu

Katolikus templomok, kolostorok